

Patronyme 
Clérisse est un nom de famille français ; peu courant, il est surtout localisé en Normandie, principalement dans le département de l'Eure. Il est notamment porté par :
 Alexandre Clérisse (né en 1980), dessinateur de bande dessinée français ;
 Barthélemy Pierre Clérisse (1776–1844), homme politique français ;
 Robert Clérisse (1899-1973), compositeur et chef de musique français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand